Widestrand ist der Familienname folgender Personen:

 Olle Widestrand (1932–2018), schwedischer Kirchenmusiker und Komponist geistlicher Lieder
 Povel Widestrand (* 1992), schwedischer Jazzmusiker